Copperopolis (Californie), localité en Californie
 Copperopolis, album du groupe américain Grant Lee Buffalo